Амон может означать:

 Амон — древнеегипетский бог Солнца, затем царь богов.

Персоналии
 Амон — царь Иудейского царства, правивший в 642—640 до н. э.
 Амон — правитель города Самарии в эпоху царствования Ахаба; которому Ахаб передал пророка Михея за его неблагоприятные пророчества и повелел бросить того в темницу.
 Амон, Альфред (1883—1962) — австрийский экономист.
 Амон, Анжелика (1967—2020) — австрийско-американский молекулярный биолог и цитолог.
 Амон, Бенуа1996, Себу, Филиппины), более известная под своим сценическим псевдонимом Мориссетт — филиппинская певица, актриса и телеведущая. (род. 1967) — французский политик-социалист.
 Амон, Мориссетт (род. 1996) — филиппинская певица, актриса и телеведущая.
 Амон, Жан (Jean Hamon; 1618—1687) — французский медик, янсенист, учитель драматурга Жана Расина.
 «Дети Амона» — в Библии упоминаются в длинном списке евреев, вернувшихся из Вавилонии при Зерубабеле.

Другое
 Амон — главный антагонист первой книги мультсериала «Аватар: Легенда о Корре».
 Амон-э-Эфрене — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 (3554) Амон — небольшой околоземный астероид из группы Атона, который принадлежит к спектральному классу M.

См. также

Примечания